

Miejscowości w Polsce 
 W@g TERYT jest ich 2
 Podbiel – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Celestynów
 Podbiel – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Zagórów

Inne 
 Podbiel – wieś i gmina na Słowacji (na Orawie)